Ethelbert, Æthelberht, či Aethelbert, je anglosaské mužské jméno, které neslo více významných osob. Ve staré angličtině snamenalo vznešený.

Æthelbert (Kent)
 Ethelbert Wessexský
 Ethelbert, yorský arcibiskup v letech 767–780